Santa Francesca Romana (1384-1440) – religiosa e mistica italiana
Santa Francesca Saverio Cabrini (1850-1917) – religiosa e missionaria italiana
Santa Francesca – frazione del comune di Veroli (provincia di Frosinone, Lazio)

Pagine correlate
Chiesa di Santa Francesca Romana